Сбрербанк СРСР:

 Ощадний банк СРСР — державний банк, який був 1987-1991 роках і розділений на 16 банків-правонаступників, які в даний час мають наступні назви  :
 Сбербанк Росії
 Kapital Bank (Азербайджан)
 Банк ВТБ (Вірменія)
 Ощадний банк «Беларусбанк»
 Банк ВТБ (Грузія)
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Народний ощадний банк Казахстану»
 ВАТ «РСК Банк» (Киргизія)
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Latvijas Krājbanka» (Латвія)
 Swedbank (Литва)
 Акціонерне Товариство «Banca de Economii» (Молдова)
 Придністровський Сбербанк
 Державний Ощадний Банк Республіки Таджикистан «Амонатбонк»
 Державний комерційний банк Туркменістану «Халкбанк»
 Державно-комерційний Народний банк Республіки Узбекистан
 Державний ощадний банк України (Ощадбанк)
 Swedbank (Естонія)
 Sberbank Europe Group — банківська група, яка працює в 11 європейських країнах і належить ВАТ «Сбербанк России» Сбербанк:
 IR Bank — дочірній банк Ощадбанку Росії в Україні
 Сбер Банк — дочірній банк Ощадбанку Росії в Білорусі
 Дочірній банк акціонерного товариства «Сбербанк России» — дочірній банк Ощадбанку Росії в Казахстані
  — дочірній банк Ощадбанку Росії в Сербії
 НПФ Сбербанка — пенсійний фонд, що належить ВАТ «Сбербанк России»
 ЗАТ «Сбербанк КІБ» (раніше «Трійка Діалог») — компанія, що належить ВАТ «Сбербанк России»